GOB steht für:
 Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa, eine Umweltorganisation
 Robe Airport (IATA-Code), Flugplatz von Bale Robe, Bale-Zone, Region Oromia in Äthiopien

GoB steht für:
 Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung

Gob steht für:
 Gob, kanadische Pop-Punk-Band

gob steht für:
 Playero (ISO-639-3-Code), eine der Guahibo-Sprachen

Gob ist der Familienname folgender Personen:
 Nicolas Gob (* 1982), belgischer Schauspieler

GOB